Tenisový turnaj WTA Barcelona Ladies Open 2011 se konal ve dnech 25. dubna - 1. května ve španělské Barceloně venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Marion Bartoliová (1. kolo)
  Alexandra Dulgheruová (2. kolo)
  Cvetana Pironkovová (1. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (1. kolo)
  Sara Erraniová (semifinále)
  Roberta Vinciová (vítězka)
  Iveta Benešová (1. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová (odstoupila pro zranění)
  Barbora Záhlavová-Strýcová  (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (vítězky)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (čtvrtfinále, skrečovaly)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (finále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jaroslava Švedovová ''(čtvrtfinále, odstoupily)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Barcelona Ladies Open